Conran est un patronyme porté notamment par :

 Kerry Conran (1964-), réalisateur américain ;
 Terence Conran (1931-2020), designer et homme d'affaires britannique.